Anna Arpadówna (1226–1285) – córka Beli IV i Marii Laskariny, żona księcia halickiego Rościsława Michajłowicza
 Anna węgierska (1260–1281) – córka króla Węgier Stefana V i Elżbiety Kumanki, pierwsza żona Andronika II Paleologa